La Route nationale 76 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 76 en Argentine
 Route nationale 76 en Belgique
 Route nationale 76 en Estonie
 Route nationale 76 en France métropolitaine

Voir aussi